У́лица Са́йкина (до 21 декабря 1928 года — Живинская у́лица) — улица, расположенная на границе Даниловского района Южного административного округа и Южнопортового района Юго-Восточного административного округа города Москвы.

История 
Улица получила современное название в память о жившем в районе этой улицы пограничнике П. Д. Сайкине (1905—1927), погибшем при защите южной границы СССР в Азербайджане. До 21 декабря 1928 года улица называлась Живинская у́лица по фамилии домовладельца XIX века.

Расположение 
Улица Сайкина, являясь продолжением Велозаводской улицы, проходит от Третьего транспортного кольца, 1-го и 2-го Кожуховских проездов на Юг, вблизи Третьего транспортного кольца к улице Сайкина с северо-востока примыкает 7-я Кожуховская улица, далее с востока примыкает 6-я Кожуховская улица, затем улица Сайкина пересекает 5-ю Кожуховскую улицу и проходит до улицы Трофимова (проходит по путепроводу над улицей Сайкина), за которой продолжается как проспект Андропова. По улице Сайкина проходит граница между Южнопортовым районом Юго-Восточного административного округа и Даниловским районом Южного административного округа города Москвы. Нумерация домов начинается от Третьего транспортного кольца.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне: 22,44,55

По чётной стороне:54,11,75

Транспорт

Автобус 
 8: от Третьего транспортного кольца до улицы Трофимова и обратно
 156: от Третьего транспортного кольца до улицы Трофимова и обратно
 186: от Третьего транспортного кольца до улицы Трофимова и от 7-й Кожуховской улицы до Третьего транспортного кольца
 193: от Третьего транспортного кольца до улицы Трофимова и обратно
 263: от Третьего транспортного кольца до улицы Трофимова и обратно
 291: от Третьего транспортного кольца до улицы Трофимова и обратно
 299: от Третьего транспортного кольца до улицы Трофимова и обратно
 608: от Третьего транспортного кольца до улицы Трофимова и обратно
 Т67: от Третьего транспортного кольца до улицы Трофимова и обратно

Метро 
 Станция метро «Автозаводская» Замоскворецкой линии — западнее улицы, на Автозаводской улице

Железнодорожный транспорт 

 Станция МЦК «Автозаводская» — западнее улицы, на 5-й Кожуховской улице

Примечания 

Сайкина